agat – półszlachetny minerał, wielobarwna, wstęgowa odmiana chalcedonu
 Agat – kryptonim pododdziału dywersji bojowej Kedywu Komendy Głównej AK, zamieniony następnie na Pegaz
 Agat – okręg administracyjny Guamu i jednocześnie jedna z miejscowości
 agat – narzędzie introligatorskie jak i pozłotnicze, służące do polerowania powierzchni pokrytych złotem w płatkach
 przylądek Agat – przylądek na Wyspie Króla Jerzego u zachodnich brzegów Zatoki Admiralicji
 Jednostka Wojskowa Agat – jednostka wojskowa Wojsk Specjalnych

Zobacz też